Gneo Cornelio Lentulo, console repubblicano romano nel 201 a.C.
Gneo Cornelio Lentulo, console repubblicano romano nel 146 a.C.
Gneo Cornelio Lentulo, console repubblicano romano nel 97 a.C.
Gneo Cornelio Lentulo Clodiano, console repubblicano romano nel 72 a.C.
Gneo Cornelio Lentulo Marcellino, console repubblicano romano nel 56 a.C.
Gneo Cornelio Lentulo, console imperiale romano nel 18 a.C.
Gneo Cornelio Lentulo l'Augure, console imperiale romano nel 14 a.C.